Příjmení Diekmann nosí více významných osobností:

 Adolf Diekmann (1914–1944) – důstojník Waffen-SS a válečný zločinec
 Miep Diekmannová (1925–2017) – nizozemská spisovatelka a překladatelka
 Michael Diekmann (* 1954) – německý podnikatel